Panhard General Defence Véhicule blindé léger ( — «лёгкая бронированная машина», сокращённо VBL) — французский бронеавтомобиль, разработанный компанией Panhard General Defence в середине 1980-х годов.

VBL оснащается двигателями мощностью 95 или 125 л. с., и 3-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF 3HP22. Бронеавтомобиль имеет 1 уровень защиты корпуса, по стандарту НАТО STANAG 4569.

Машиной заинтересовалось МВД России (ВВ МВД) и ПС ФСБ. В 2013 году в Нижнем Тагиле на оборонной выставке Russian Expo Arms-2013 машина была представлена под названием ASTAIS-VBL, её производство предполагалось организовать в России, на предприятии ЗАО «АСТЕЙС».

Модификации 
 VBL Mk2 — модификация, оснащённая двигателем Steyr мощностью 125 л. с. и объёмом 2,5 л, 4-ступенчатой автоматической коробки передач ZF, и новыми шинами.
 VBL 12,7 — версия, оборудованная башней PL127, вооружённая 12,7-мм пулемётом, вместо которого возможна установка 40-мм гранатомёта.
 VBL Mistral — машина ПВО, оборудованная системой Albi, вооружённая ПЗРК Мистраль.
 VBL Sourse — специальная разведывательная версия, разработана в сотрудничестве с THALES. Оборудована мультисенсорной системой наблюдения.
 VBL MILAN — противотанковая версия, вооружённая ПТРК Милан.
 VBL KORNET — противотанковая версия, вооружённая ПТРК Корнет.
 VBL TOW — противотанковая версия, вооружённая ПТРК BGM-71 TOW.
 VBL INGWE — противотанковая версия, вооружённая ПТРК Ingwe.
 ASTAIS-VBL — установлен двигатель Steyr M14 мощностью 129 л. с. и автоматическая коробка передач Mercedes-Benz W5AS80.

Операторы 

  — 10 VBL, по состоянию на 2012 год
  — 64 VBL, по состоянию на 2012 год
  — 14 VBL, по состоянию на 2012 год
  — 229 VBL, по состоянию на 2012 год
  — 15 VBL, по состоянию на 2012 год
  — 18 VBL, по состоянию на 2012 год
  — 16 VBL, по состоянию на 2012 год
  — 5 VBL, по состоянию на 2012 год
  — 20 VBL в Национальной гвардии, по состоянию на 2012 год
  — 10 VBL, по состоянию на 2012 год
  — 32 VBL и 8 VBL MILAN, по состоянию на 2012 год
  — 7 VBL, по состоянию на 2012 год
  — 72 VBL, по состоянию на 2012 год
  — 24 VBL, по состоянию на 2012 год
  — 124 VBL и 8 VBL TOW, по состоянию на 2012 год
  — 16 VBL, по состоянию на 2012 год
  — 2 VBL, по состоянию на 2012 год
  — 1594 VBL, по состоянию на 2012 год

Галерея

Примечания

Ссылки 
 На сайте производителя

См. также 
 Petit Véhicule Protégé

Колёсные автомобили военного назначения
Бронеавтомобили Франции
Бронеавтомобили по алфавиту
Военная продукция Panhard
Военная продукция Thales
Плавающие бронеавтомобили